Коро́бочка:
 Коробочка — в ботанике, разновидность плода.
 Коробочка — ударный музыкальный инструмент.
 «Коробочка» — распространённое неверное название русской народной песни «Коробушка» на стихи Н. А. Некрасова.
 Коробочка — небольшая коробка.
 Коробочка — жаргонное название бронетехники, в частности Т-72 и Т-80.
 «Коробочка» — термин в гоночных и других видах спорта, означающий динамическое окружение соперника одной команды игроками другой.

Фамилия 
 Коробочка, Анатолий Васильевич (род. 1955) — советский футболист и российский футбольный тренер.
 Вымышленный человек
 Коробочка Настасья Петровна — персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души».

См. также 
 Короб
 Коробья